Александр Богородский:
 Богородский, Александр Александрович (1864 — не ранее 6 августа 1917) — генерал-майор Русской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Богородский, Александр Фёдорович (1907—1984) — советский астроном.